Михаил Васильевич Крюков (16 декабря 1884, Озёры, Московская губерния — 9 января 1944, Воркута) — советский архитектор. Первый ректор Всесоюзной Академии архитектуры. Профессор архитектуры.

Биография 
С 1897 года учился в Строгановском училище.

В 1911 году окончил МУЖВЗ со званием архитектора.

В 1917 году возглавил первый профсоюз архитекторов.

В 1918 году входил в состав руководства вновь созданного Профессионального союза зодчих.

В 1918 году назначен членом архитектурно-художественного Бюро Московского совета районных дум.

С 1919 года — заместитель Председателя КомГосООра (Комитета государственных сооружений).

В 1921 году организовал в Москве и возглавил в должности управляющего строительный трест «Мосстрой» (до 1930). В 1929 году стал одним из членов-учредителей ВОПРА.

В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «архитектура».

В 1930 году избран начальником строительства Дворца Советов

В 1932 был начальником Архитектурно-планировочного Управления при Моссовете.

С 1933 года — первый ректор Всесоюзной Академии архитектуры. (заместитель — К. С. Алабян).

В 1935 году делегирован Союзом советских архитекторов на Международный съезд архитекторов в Риме.

В 1936 году Крюкову было присвоено звание «Профессор архитектуры».

Репрессирован в 1938 году.

Умер в 1944 году в лагере НКВД города Воркуты.

В июне 1956 года реабилитирован посмертно.

Постройки 
 1910 — доходный дом по Новослободской улице (ныне дом 21).
 1928—1929 — жилой дом на Подколокольном переулке (в настоящее время дом 13/1). В 1960-е годы в нём проживал Народный артист России Е. А. Моргунов.
 Во время пребывания в лагере проектировал дома в Воркуте.

Ссылки 
 МОСПРОЕКТ. МАСТЕРСКАЯ № 11
 Из истории формирования творческого Союза зодчих — начальный этап, Фото
 Татьяна Самохина. Из истории формирования творческого Союза зодчих
 Репрессированные архитекторы

Литература 
 Шульгина Т. Первый ректор Всесоюзной Академии архитектуры // Архитектура СССР. — 1990. — № 3. — С. 104—107.

Примечания 

Архитекторы СССР
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Москвы
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Члены Союза архитекторов СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Заключённые Воркутлага
Умершие в ГУЛАГе